Константи́н Константи́нович Ми́ллер (1836—1911) — русский государственный деятель, Плоцкий и Петроковский губернатор, сенатор. .

Биография 
Родился  года. Происходил из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии; отец — Константин Иванович Миллер, мать — Екатерина Ивановна.

Воспитывался во 2-м кадетском корпусе, откуда был выпущен офицером в 1855 году.

В 1855 году находился в составе войск Балтийского корпуса, охранявших берега Лифляндии, в 1863—1864 годах принимал участие в военных действиях против польских мятежников.

В 1865 году оставил военную и перешёл на гражданскую службу, в губернии Царства Польского. В 1866—1879 годах состоял в должности комиссара по крестьянским делам Островского уезда Ломжинской губернии, а с 1879 по 1884 год занимал должность непременного члена Плоцкого по крестьянским делам присутствия. Занимая эту должность, в 1883 году был командирован с 85 войтами гмин губерний Царства Польского, по одному от каждого уезда, в Москву для присутствия при короновании Александра III.

В 1884 году был назначен состоять в распоряжении Варшавского генерал-губернатора, а через год назначен Келецким вице-губернатором, в 1887 году — Плоцким губернатором, а в 1890 году переведён на ту же должность в Петроковскую губернию. С 1890 по 1903 год ему вверялась охрана лесов, окружавших царскую усадьбу Спала, во время пребывания в ней императора Александра III и Николая II, причем ему был подчиняем в полицейском отношении и Опоченский уезд Радомской губернии.

11 августа 1904 года был пожалован званием сенатора с назначением в состав 1-го департамента, но в 1905 году в уважении к слабости зрения переведен в первое общее собрание Сената.

Был награждён высшими орденами российской империи до ордена Белого орла, пожалованного 6 декабря 1902 года.

Скончался  года в Петербурге. Оставил неопубликованный дневник и воспоминания о службе в Польше в 1863—1895 годах.

Награды 
 Высочайшая благодарность за полувековую усердную и отличную службу (11.07.1905).

Примечания

Литература 
 Константин Константинович Миллер // Правительствующий Сенат: [краткий исторический очерк и биографии сенаторов]. — Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1912. — С. 64.
 С. Вех С. Январское восстание 1863 г. в воспоминаниях петроковского губернатора К. К. Миллера // Польское Январское восстание 1863 года и исторические судьбы России и Польши / ред. Н. А. Макаров, Л. П. Марней, Б. В. Носов. —  Москва, 2014. — ISBN 978-5-91674-316-6. — С. 81—95.

Выпускники Второго кадетского корпуса
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Келецкие вице-губернаторы
Плоцкие губернаторы
Петроковские губернаторы
Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Мемуаристы Российской империи